Hassler oder Haßler ist ein Familienname, der gelegentlich auch als Vorname verwendet wird.

Varianten 
 Häßler, Hasler

Namensträger

Familienname 
 Albert Hassler (1903–1994), französischer Eishockeyspieler und Eisschnellläufer
 Bruno Hassler, deutscher Behindertensportler und Paralympionike
 Caspar Haßler (1562–1618), deutscher Organist der späten Renaissance
 Dominic Hassler (* 1981), österreichischer Fußballspieler
 Emil Hassler (1864–1937), Schweizer Arzt, Naturforscher und Botaniker
 Ernst Hassler (1922–2003), deutscher Autor
 Ferdinand Rudolph Hassler (1770–1843), Schweizer Geodät
 Florian Hassler (* 1977), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Gerd von Haßler (1928–1989), deutscher Autor, Regisseur, Hörspielsprecher, Komponist, Journalist und Produzent
 Gerda Haßler (* 1953), deutsche Sprachwissenschaftlerin und Romanistin

 Heinz Hassler (um 1935–1986), liechtensteinischer Polizeioberleutnant und Leiter der liechtensteinischen Fahndungspolizei
 Ingrid Hassler-Gerner (* 1947), liechtensteinische Finanzberaterin und Politikerin (VU)
 Isaak Haßler (um 1530–1591), deutscher, evangelisch-lutherischer Kirchenorganist in Nürnberg
 Jakob Haßler (1569–1621/22), deutscher Komponist
 Jeff Hassler (* 1991), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Johann Haßler (1906–1983), deutscher SS-Hauptscharführer
 Julia Hassler (* 1993), liechtensteinische Schwimmerin
 Jürg Hassler (* 1938), Schweizer Fotograf, Bildhauer, Drehbuchautor, Filmemacher und Kameramann
 Jürgen Haßler (* 1960), deutscher Set- und Bühnenbilddesigner
 Kenneth W. Hassler (1932–1999), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Konrad Dietrich Haßler (1803–1873), deutscher Pädagoge, Philologe und Politiker
 Luca Hassler (* 2003), österreichischer Fußballspieler
 Ludwig Anton Haßler (1755–1825), deutscher katholischer Theologe
 Miriam Haßler (* 1987), deutsche Schauspielerin und Sängerin, siehe Miriam Stadter
 Nicole Hassler (1941–1996), französische Eiskunstläuferin
 Oliver Hassler (* 1988), deutscher Ringer
 Rolf Hassler (1914–1984), deutscher Neurobiologe
 Silke Hassler (* 1969), österreichische Schriftstellerin
 Stefan Hassler (* 1969), liechtensteinischer Fußballspieler
 Theodor von Haßler (1828–1901), deutscher Ingenieur
 Uta Hassler (* 1950), deutsche Architekturtheoretikerin und Professorin für Denkmalpflege
 Uwe Hassler (* 1963), deutscher Ökonom und Statistiker

Vorname 
 Hassler Whitney (1907–1989), US-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch 
 Hasler
 Hasseler
 Hassler-Expedition (1871–1872), Ozean-Forschungsreise
 Hassler Motor Company,  ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Familienname
Männlicher Vorname